Барбора Стрицова (, раніше Заглавова-Стрицова, 28 березня 1986) — колишня чеська тенісистка, олімпійська медалістка, чемпіонка Вімблдонського турніру в парній грі, лідер парного рейтингу WTA.

На юніорському рівні Барбора Стрицова двічі виграла Відкритий чемпіонат Австралії 2002 та 2003 років в одиночному розряді та три турніри Великого шлему в парному розряді, що дозволило їй стати першою в юніорському рейтингу. З 2003 року вона стала грати в теніс на професійному рівні й того ж року кваліфікувалася на Вімблдонський турнір, де програла в першому колі Тетяні Перебийніс. Починаючи з 2005 року, її прогрес призупинився. Свій перший турнір WTA вона виграла тільки 2011 року. Це був Bell Challenge, що проводиться в Квебеку.

14 лютого 2013 року ITF дискваліфікувала Стрицову на пів року за порушення антидопінгових правил (в її аналізах було знайдено сибутрамін)..

Станом на 2017 рік найвищим досягненням Барбори в турнірах Великого шлему в одиночному розряді став вихід до чвертьфіналу Вімблдонського турніру 2014, де вона поступилася співвітчизниці Петрі Квітовій. У парному розряді вона добиралася до півфіналу Відкритого чемпіонату Австралії 2014 та Відкритого чемпіонату США 2014 та 2017.

Бронзову олімпійську медаль Стрицова виграла в Ріо-де-Жанейро у парному розряді разом із Луціє Шафаровою.

На Вімблдонському турнірі 2019 року Стрицова, граючи в парі з тайванською тенісисткою Сє Шувей, здобула перемогу в змаганні жіночих пар. Цей перший титул Великого шлему дозволив їй очолити парний рейтинг WTA. У жовтні 2019 року Стрицова поступилася правом називатись найкращою парною тенісисткою світу Крістіні Младенович. Після чемпіонату WTA 2019 вона знову повернулася на верхній щабель рейтингу.

Барбору тренував її чоловік, колишній тенісист Якуб Герм-Заглава. Пара розлучилася в 2015 році, й Барбара повернула собі дівоче прізвище.
Вона відома в тенісних колах істеричною поведінкою в проміжках між геймами й схильністю виміщати свій гнів на ракетці.

Завершила кар'єру 2021 року.

Значні фінали

Фінали турнірів Великого шлему

Пари: 1 титул

Прем'єрні обов'язкові/із чільних 5-ти

Парний розряд: 10 (6-4)

Історія виступів

Одиничний розряд

Пари 

Примітки
  Перший із чільних 5-ти турнірів року з 2009 року чергується між Dubai Tennis Championships та Qatar Total Open.
   2014 року Toray Pan Pacific Open понизив статус до прем'єрного. Його замінив Wuhan Open.

Мікст

Кубок федерації 
Levels of Fed Cup in which Czech Republic did not compete in a particular year are marked «Not Participating» or «NP».

Примітки

Посилання 
 Досьє на сайті WTA 

Чеські тенісистки
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2004
Тенісисти на літніх Олімпійських іграх 2016
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Стрицова
Олімпійські медалісти з тенісу
Чеські бронзові олімпійські медалісти
Перші ракетки світу (жінки)
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможниці турнірів Великого шлему в парному розряді